Бекінгем, Бакінгем, або Букінгем () — англійська власна назва.

Історія 
 Герцог Бекінгемський — англійський шляхетний титул.
 Граф Бекінгемський — англійський шляхетний титул.

Топоніми

Букінгемський палац

Бакінгем — селище, штат Іллінойс
 Бакінгем Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Бакінгем Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Бакінгем — переписна місцевість, штат Флорида
 Бакінгем — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Букінгемський фонтан

Фізика 
 Букінгем (одиниця вимірювання)